Розенфельд — еврейская, реже немецкая фамилия (ударение возможно на первом и последнем слогах), а также топоним, означающий «розовое поле».

Фамилии 
 Розенфельд, Абрам Давидович (1872—1936) — русский и советский учёный-фармацевт, организатор фармацевтической промышленности на Украине.
 Розенфельд, Айзек (1918—1956) — американский литератор и педагог.
 Розенфельд, Александр Ильич (род. 1949) — советский учёный-экономист.
 Розенфельд, Александра (род. 1986) — обладательница титула «Мисс Франция-2006».
 
 Розенфельд, Артур (1927—2017) — американский учёный-физик, профессор.
 Розенфельд, Бобби (1904—1969) — канадская спортсменка, призёр Олимпийских игр 1928 года в Амстердаме.
 Розенфельд, Борис Абрамович (1917—2008) — советский математик, историк математики, педагог.
 Розенфельд, Ванадий Яковлевич (1932—1993) — советский прыгун с шестом и тренер по лёгкой атлетике.
 Розенфельд, Виталий Евгеньевич (1905—1985) — учёный в области электроподвижного состава железных дорог, профессор.
 Розенфельд, Владимир Григорьевич (1925—2015) — советский правовед, старший советник юстиции, доктор юридических наук.
 Розенфельд, Герберт (1883—1913) — американский шахматист еврейского происхождения.
 Розенфельд, Даниэль (род. 1989) — немецкий музыкант и звукоинженер.
 Розенфельд, Евгений Александрович (известный как Евгений Артамонов; 1937—1995) — советский композитор-песенник.
 Розенфельд, Евгения Лазаревна (1907—1994) — советский биохимик, сооснователь советской школы углеводной биохимии.
 Розенфельд, Ефим Маркович (1894—1964) — советский эстрадный композитор, пианист и дирижёр.
 Розенфельд, Зиновий Моисеевич (1904—1991) — советский архитектор и педагог.
 Розенфельд, Злата Абрамовна (известна как Злата Раздолина; род. 1959) — композитор-песенник, автор романсов.
 Розенфельд, Иона (1880—1944) — еврейско-американский писатель и драматург.
 Розенфельд, Иосиф Львович (1914—1981) — советский физикохимик и преподаватель.
 Розенфельд, Ирина Александровна (род. 1988) — украинская и израильская эстрадная певица, композитор, выступавшая на конкурсе «Новая волна-2008» за Россию.
 Розенфельд, Исай Хилелович (1920—1990) — советский шахматист, шахматный композитор, математик и экономист.
 Розенфельд, Йожеф (известный как Йожеф Рожаи; 1815—1885) — австро-венгерский учёный-медик, геронтолог и гериатр.
 Розенфельд, Ирэн (род. 1953) — главный исполнительный директор «Mondelez International».
 Розенфельд, Курт (1877—1943) — немецкий адвокат и политик-социалист.
 
 Розенфельд, Леон (1904—1974) — бельгийский физик-теоретик.
 Розенфельд, Матьяш (с 1904 года Ракоши; 1892—1971) — венгерский государственный деятель, генеральный секретарь ЦК Венгерской коммунистической партии в 1945—1948 годах.
 Розенфельд, Михаил Константинович (1906—1942) — русский советский писатель-фантаст, сценарист и драматург, путешественник, журналист, фронтовой корреспондент.
 Розенфельд, Морис (1865—1939) — американский музыкальный педагог.
 Розенфельд, Моррис (1862—1923) — еврейско-американский поэт.
 Розенфельд, Наум Миронович (литературный псевдоним Олев; 1939—2009) — советский и российский поэт-песенник, журналист и переводчик, киноактёр, видный галерист.
 
 Розенфельд, Скотт Иэн (род. 1963) — американский рок-гитарист, сооснователь группы Anthrax.
 Розенфельд, София (род. 1966) — американский историк.
 Розенфельд, Шалом (1914—2008) — израильский журналист, главный редактор газеты «Маарив», лауреат премии Израиля.
 Розенфельд, Шандор Фридрих (известен под псевдонимом Александр Рода-Рода; 1872—1945) — австрийский писатель, драматург и журналист, военный корреспондент.
 Розенфельд, Элвин (род. 1938) — американский историк, основатель и директор Института по изучению современного антисемитизма (ISCA).
 Розенфельд, Элиэзер (более известен под фамилией Ронен; 1931—2016) — израильский экономист, юрист и политик.
 Розенфельд, Якоб (1903—1952) — австрийский врач, министр здравоохранения Китая в 1947—1949 годах.
 

 Зара, Луис (, настоящая фамилия Розенфельд; 1910—2001) — американский писатель, лектор, критик, сценарист.
 Ранк, Отто (настоящая фамилия Розенфельд; 1884—1939) — австрийский психоаналитик, один из ближайших учеников и последователей Фрейда.

Топоним 
Германия
 Розенфельд — город в земле Баден-Вюртемберг.

Россия
 Розенфельд — село в Марьяновском районе Омской области, упразднено в 1981 г.
 Розенфельд — прежнее название села Шереметьевское в Тбилисском районе Краснодарского края.
 Розенфельд — прежнее название села Розовое в Советском районе Саратовской области.
 Розенфельд — прежнее название села Норки в Краснокутском районе Саратовской области.

Украина
 Розенфельд — прежнее название села Свободное в Тельмановском районе Донецкой области.
 Розенфельд — прежнее название села Оленовка в Бердянском районе Запорожской области.
 Розенфельд — прежнее название села Московка в Вольнянском районе Запорожской области.
 Розенфельд — прежнее название села Розовка в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Розенфельд — до 1945 г. название села Розовка в Саратском районе Одесской области.